Ел Кокојул има више значења:

 Ел Кокојул (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кокојул (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кокојул (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику